

Onomastica
Vigilio - nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Vigilio - 59º Papa della Chiesa cattolica
Vigilio - vescovo di Auxerre
Vigilio - vescovo di Brescia
Vigilio - vescovo di Tapso
Vigilio - vescovo di Trento

Paleontologia
Vigilio (Vigilius wellesi) - anfibio estinto

Pagine correlate
San Vigilio (disambigua)